Mesothorium oder Mesothor ist eine historische Bezeichnung für zwei radioaktive Nuklide:
 Mesothorium I, 228Ra, siehe Radium
 Mesothorium II, 228Ac, siehe Actinium

Siehe auch:
 Zerfallsreihe#Historische Bezeichnungen